Каубі () — назва географічних об'єктів Естонії.

 Каубі — село у волості Тирва повіту Валґамаа.
 Каубі — село у волості Риуґе повіту Вирумаа.
 Каубі — село у волості Сааремаа повіту Сааремаа.